Dinamo Bukarest ist der Name eines rumänischer Sportvereins:

 Dinamo Bukarest, Fußballabteilung von Dinamo Bukarest
 Dinamo Bukarest (Eishockey), Eishockeyabteilung von Dinamo Bukarest
 Dinamo Bukarest (Handball), Handballabteilung von Dinamo Bukarest
 Dinamo Bukarest (Volleyball), Volleyballabteilung von Dinamo Bukarest